Levi Nelson (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Broncos de Swift Current || LHOu ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Broncos de Swift Current  || LHOu ||63 ||21 ||17 ||38 ||63 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 || Broncos de Swift Current || LHOu ||66 ||18 ||34 ||52 ||125 ||6 ||4 ||6 ||7 ||4
|-
|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-  
|2007-2008 || Broncos de Swift Current || LHOu ||67 ||25 ||36 ||61 ||152 ||12 ||7 ||8 ||15 ||16  
|- 
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||59 ||2 ||5 ||7 ||37 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|2008-2009 || Royals de Reading || ECHL ||8 ||2 ||1 ||3 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||44 ||8 ||5 ||13 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 14|| 4|| 3|| 7|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admirals de Norfolk || LAH || 20|| 3|| 1|| 4|| 7|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || ESV Kaufbeuren || 2. Bundesliga ||31 ||28 ||16 ||44 ||52 ||6 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Condors de Bakersfield || ECHL || 32|| 10|| 14|| 24|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Road Warriors de Greenville || ECHL || 4|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Grizzly Adams Wolfsburg || DEL || 11||1 || 1|| 2|| 16|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || AS Renon || Serie A ||40 ||21 ||28 || 49|| 76|| 16|| 2|| 12|| 14|| 26
|-
|2014-2015 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 14|| 6|| 7|| 13|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2015-2016 || Sheffield Steelers || EIHL || 49|| 19|| 29|| 48|| 81|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL || 48|| 18|| 24|| 42|| 75|| 4|| 5|| 0|| 5|| 2
|-
|2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 55|| 16|| 26|| 42|| 70|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2018-2019 || Lacombe Generals || Coupe Allan || 10 || 5 || 8 || 13 || 10 || 7 || 5 || 5 || 10 || 4 	
|-
| 2019-2020 || Innisfail Eagles || Coupe Allan|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 2

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur du ESV Kaufbeuren
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'AS Renon
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Sheffield Steelers